Galeana – genere di piante della famiglia Asteraceae
Galeana – comune dello stato messicano di Chihuahua
Galeana – comune dello stato messicano di Nuevo León
Galeana – genere di farfalle della famiglia Noctuidae